Самервил има више значења:
 Самервил (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Самервил (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Самервил (Масачусетс), град је у америчкој савезној држави Масачусетс
 Самервил (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Самервил (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Самервил (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Самервил (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Самервил (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
 Самервил (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Самервил (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Самервил (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 Самервил (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Самервил (Кентаки), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Кентаки
 Самервил (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури